Tet eller Têt kan syfta på:

 Tet (Tết) – vietnamesiskt nyår.
 Tet-offensiven – operation under Vietnamkriget
 TET – en fysikalisk teori om elektromagnetiska fenomen, se teoretisk elektroteknik

Geografi

Ungern 

 Tét (kommunhuvudort i Ungern), Győr-Moson-Sopron, 

Robotskapade Ungernförgreningar